Lipovac (Nijemci), een plaats in de gemeente Nijemci in de Kroatische provincie Vukovar-Srijem
Lipovac (Pakrac), een plaats in de gemeente Pakrac in de Kroatische provincie Požega-Slavonië
Lipovac (Gradina), een plaats in de gemeente Gradina in de Kroatische provincie Virovitica-Podravina
Lipovac (Rakovica), een plaats in de gemeente Rakovica in de Kroatische provincie Karlovac